Bögendorf ist der (frühere) deutsche Name von:

 Witoszów Dolny, Ortschaft in der Gmina Świdnica, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Witoszów Górny, Ortschaft in der Gmina Świdnica, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen